Суперкубок Нідерландів з футболу 1992  — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 12 серпня 1992 року між чемпіоном Нідерландів ПСВ та володарем кубка Нідерландів клубом Феєнорд.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1992
Нідерланди
1992 у нідерландському спорті
Серпень 1992